Наша мала клиника је назив више сличних ТВ серија са Балкана:
Наша мала клиника (Словенија) - словеначка ТВ серија из 2004. године у којој глуми Бранко Ђурић Ђуро
Наша мала клиника (Хрватска) - хрватска ТВ серија
Наша мала клиника (Србија) - српска ТВ серија, са Недом Арнерић и другима

Спољашње везе 
 Претрага за Наша мала клиника на сајту -{IMDb}-